|-
| (38101) 1999 JE15||||15 травня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (38102) 1999 JM18||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38103) 1999 JM19||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38104) 1999 JL20||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38105) 1999 JB21||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38106) 1999 JG23||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38107) 1999 JZ23||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38108) 1999 JB24||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38109) 1999 JQ24||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38110) 1999 JH25||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38111) 1999 JQ26||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38112) 1999 JZ29||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38113) 1999 JB30||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38114) 1999 JO34||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38115) 1999 JJ35||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38116) 1999 JK35||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38117) 1999 JH36||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38118) 1999 JS36||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38119) 1999 JN37||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38120) 1999 JN39||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38121) 1999 JO42||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38122) 1999 JC43||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38123) 1999 JD43||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38124) 1999 JV43||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38125) 1999 JG44||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38126) 1999 JT44||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38127) 1999 JL45||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38128) 1999 JN45||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38129) 1999 JV45||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38130) 1999 JY45||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38131) 1999 JR47||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38132) 1999 JX47||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38133) 1999 JY49||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38134) 1999 JU51||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38135) 1999 JB55||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38136) 1999 JK55||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38137) 1999 JH56||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38138) 1999 JM56||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38139) 1999 JH57||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38140) 1999 JX58||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38141) 1999 JN59||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38142) 1999 JQ59||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38143) 1999 JV60||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38144) 1999 JD61||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38145) 1999 JF61||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38146) 1999 JK61||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38147) 1999 JN62||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38148) 1999 JU62||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38149) 1999 JY62||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38150) 1999 JX64||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38151) 1999 JT65||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38152) 1999 JY66||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38153) 1999 JW67||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38154) 1999 JU68||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38155) 1999 JJ69||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38156) 1999 JQ71||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38157) 1999 JC72||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38158) 1999 JS72||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38159) 1999 JB73||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38160) 1999 JG74||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38161) 1999 JN74||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38162) 1999 JB77||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38163) 1999 JP77||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38164) 1999 JB78||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38165) 1999 JQ80||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38166) 1999 JV84||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38167) 1999 JU88||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38168) 1999 JZ91||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38169) 1999 JE98||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38170) 1999 JR98||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38171) 1999 JM103||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38172) 1999 JR107||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38173) 1999 JZ112||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38174) 1999 JA113||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38175) 1999 JQ118||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38176) 1999 JR119||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38177) 1999 JY120||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38178) 1999 JA122||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38179) 1999 JV122||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38180) 1999 JR123||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38181) 1999 JG124||||15 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38182) 1999 JG125||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38183) 1999 JM125||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38184) 1999 KF||1999 KF||16 травня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (38185) 1999 KJ||1999 KJ||16 травня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (38186) 1999 KV||1999 KV||17 травня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (38187) 1999 KH7||||17 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38188) 1999 KX11||||18 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38189) 1999 KT14||||18 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38190) 1999 KU14||||18 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38191) 1999 KF15||||18 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38192) 1999 LP6||||7 червня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (38193) 1999 LB8||||8 червня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38194) 1999 LS13||||9 червня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38195) 1999 LD14||||9 червня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38196) 1999 LQ15||||12 червня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38197) 1999 LC19||||9 червня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38198) 1999 LM19||||9 червня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38199) 1999 LO24||||9 червня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38200) 1999 LR26||||9 червня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

38100